André Olivier peut désigner :
 , (né en 1897), un écrivain de langue picarde ;
 André Olivier (né en 1943), militant politique d'extrême-gauche français;
 André Olivier (né en 1989), athlète sud-africain.